

Caroline du Nord

Illinois

Iowa

Missouri

New Jersey

Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Homonymie de townships